Войцицкий — фамилия; имеет женскую форму Войцицкая.
 Войцицкий, Владимир Михайлович (род. 1950) — советский и украинский биолог, профессор Киевского национального университета, доктор биологических наук, академик АН ВШ Украины.
 Войцицкий, Казимир Владислав (1807—1879) — польский писатель, книгоиздатель, историк.

Войцицкая 
 Войцицкая, Виктория Михайловна (род. 1974) — украинский политик, народный депутат Украины 8-го созыва.